Alejandro Núñez puede referirse a:

 Alejandro Núñez Alonso (1905-1982), escritor español.
 Alejandro Núñez Allauca (1943-), compositor peruano.
 Alejandro Núñez (1984-), piloto madrileño de automovilismo.
 Alejandro Núñez Soto, exfutbolista costarricense.
 Alejandro Núñez «Sue Noi», boxeador mexicano.